Labrum (du latin labrum, « lèvre ») peut se référer à:

 Labrum, un anneau de cartilage fibreux trouvé dans deux articulations (terme d'anatomie).
 Labrum, une pièce buccale des arthropodes (terme d'anatomie).
 Labrum, un vase ou un bassin avec un bord plein et rond comme une lèvre (terme d'architecture).